Schipperges ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schipperges (1918–2003), deutscher Medizinhistoriker und -theoretiker
 Ines Schipperges (* 1983), deutsche Journalistin, Redakteurin und Autorin
 Thomas Schipperges (* 1959), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer